Flush — первый сингл Брайана Уэлча с его дебютного альбома Save Me from Myself. Сингл был выпущен 8 июля 2008 года в интернет-магазине iTunes Store.

Лирика 

В буклете к синглу, Уэлч объясняет:

История записи песни 

В буклете, Хэд говорит:

Видеоклип 

Режиссёром видео на сингл "Flush" является Френки Нассо из Nova Entertaiment. Видео было выпущено 5 сентября 2008 года. Согласно пресс-релизу к видео:

Содержание видеоклипа заставило некоторых продавцов снять диск "Save Me from Myself" с полок магазина. Эта реакция заставила Брайана записать видео с объяснением смысла клипа:

Реакция общественности 

В основном, реакция на видео "Flush" была нейтральная. Некоторые обозреватели назвали «рвотное» вступление излишним. По этому поводу обозревать AllMusicGuide, Уильям Ралман написал: «...у нас не должно быть много христианских альбомов, которые содержат песни вроде "Flush", которая начинается и заканчивается звуками, как кто-то срыгивает в туалет». Обозреватель Christianity Today, Андреа Гофор комментирует: «...я не думаю, что это было действительно необходимо — записывать как кто-то рыгает ... чтобы передать отвратительность алкоголизма и наркозависимости...» Продолжая критиковать "Flush", Гофор сравнил его с синглом Korn — "Freak on a Leash", «только в отличие от "Freak on a Leash", "Flush" не произвёл тот же фурор, как это сделал "Freak on a Leash" в 1998 году».

Несмотря на это, некоторые обозреватели хвалили песню. Обозревать ArtistDirect, Рик Флорино сказал: «"Flush" одновременно броская и эпическая ... Песня притягивает множество слушателей множеством слоёв, каждый из которых она раскрывает и показывает сущность». Несмотря на критику Гофор признал, что у песни есть некоторые положительные аспекты в интерпретации: «Подход Хэда к написанию песен очень честен и решителен. Вместо того, чтобы следовать лёгкой дорожкой, он углубляется в свои признания». Обозреватель Jesusfreakhideout, Кевин Хоскинс также похвалил главное утверждение песни: «песня "Flush" о смыве всего мусора из нашей жизни. Громкое скандирование "Come on, get up, let's change!" передаёт главное послание песни».

Примечания 

Песни о наркотиках